Ефим Школьников:
 Школьников, Ефим Александрович (1917—1992) — советский боксёр и тренер.
 Школьников, Ефим Григорьевич (1939—2009) — украинский футболист и тренер.